È la prima edizione del torneo, che non si disputava dal 2006.  In finale Zizou Bergs ha sconfitto Altuğ Çelikbilek con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

  Roman Safiullin (primo turno)
  Cem İlkel (quarti di finale)
  Rudolf Molleker (primo turno)
  Christopher Eubanks (primo turno)

  Tejmuraz Gabashvili (primo turno)
  Alexey Vatutin (secondo turno)
  Roberto Quiroz (secondo turno)
  Evgeny Karlovskiy (primo turno)

Qualificati 

  Zizou Bergs (campione)
  Lucas Catarina (quarti di finale)

  Artem Dubrivnyy (semifinale)
  Andrej Kuznecov (quarti di finale)

Wildcard 

  Ivan Gakhov (primo turno)
  Dominic Stricker (secondo turno)

  Evgenii Tiurnev (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Challenger I 2021